Potrero oder El Potrero bezeichnet:

 im Spanischen eine Sonderform der Tafelberge

 El Potrero (Catamarca), Ort in Argentinien
 El Potrero (Salta), Ort in Argentinien
 Potrero de Garay, Ort in Argentinien
 Potrero de los Funes, Ort in Argentinien
 Monte Potrero, Ort in Argentinien
 Potrero (Vinto), Ort im Municipio Vinto im Departamento Cochabamba, Bolivien

 Arroyo El Potrero, Fluss in Uruguay

 Potrero (Kalifornien), Ort in den USA